Metger ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Metger (1851–1926), deutscher Schachspieler und Schachlehrer
 Kurt Metger, deutscher Journalist, Funktionär der Deutschen Volkspartei